

Patronymes 
Melentiev (masculin ; ) ou Melentieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Aleksandr Melentiev (1954-), tireur sportif soviétique
Maria Melentieva (1924-1943), Héroïne de l'Union soviétique
Vassilissa Melentieva (?-1579), tsarine de Russie et sixième femme d'Ivan le Terrible

Patronyme russe